Стоян Терзиев може да се отнася за:

 Стоян Терзиев, тракийски български революционер;
 Стоян Терзиев, български поет;
 Стоян Терзиев, български футболист;